La classe Colossus peut faire référence à trois classes de navires de la Royal Navy :
 La , une classe de cuirassés  de type Pré-Dreadnought construits pour la Royal Navy à la fin du .
 La , une classe de cuirassés Dreadnought construits au Royaume-Uni avant la Première Guerre mondiale.
 La , une classe de porte-avions légers de la Royal Navy construits durant la Seconde Guerre mondiale.

Colossus